Open Saint-Gaudens Midi Pyrénées 2010 — 14-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося во французском городе Сен-Годенс и являющегося частью тура ITF в рамках серии турниров с призовым фондом в 50 тысяч долларов.

В 2010 году турнир прошёл с 10 по 16 мая. Соревнование продолжало европейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к Roland Garros.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Анастасия Екимова
 в парном разряде —  Рика Фудзивара и  Шанель Схеперс

Общая информация 
Лидером посева в одиночном соревновании стала Кайя Канепи (№ 98 в мире на тот момент). Эстонская теннисистка уверенно подтвердила свой статус и, не уступив за пять матчей соревнования, ни сета, выиграла свой второй подряд титул на французских кортах. В финале Кайя справилась с шестой сеянной Чжан Шуай. Сильнейшие несеянные теннисистки — Хань Синьюнь и Стефани Коэн-Алоро — добрались до полуфинальной стадии. Прошлогодняя чемпионка — Анастасия Екимова — защищала свой титул, но уступила уже на старте.

В парном соревновании сеянные участницы были также весьма успешны, но всех их усилия разрушил несеянный альянс Клер Фёэрстен / Стефани Форетц, переигравший одну за другой три сеянные комбинации и завоевавший свой второй совместный титул. В финале француженки взяли верх над альянсом Ольга Савчук / Анастасия Екимова. Прошлогодние чемпионки — Рика Фудзивара и Шанель Схеперс — свой титул не защищали.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Кайя Канепи обыграла  Чжан Шуай со счётом 6-2, 7-5.
 Канепи выигрывает 2-й титул в сезоне и 8-й за карьеру на соревнованиях тура федерации.
 Чжан уступает свой 2-й финал в сезоне и 6-й за карьеру в туре федерации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Клер Фёэрстен /  Стефани Форетц обыграли  Ольгу Савчук /  Анастасию Екимову со счётом 6-2, 6-4.
 Фёэрстен выигрывает 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в туре федерации.
 Форетц выигрывает 1-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в туре федерации.

См. также 
 Open Saint-Gaudens Midi Pyrénées
 Цикл женских турниров ITF 2010

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

Франция
Спорт во Франции в 2010 году
Май 2010 года
2010